François Kerharo est l'animateur principal de la chaîne de télévision landaise Alégria.

Biographie 
Il y anime notamment les émissions Culture Sud et C bien Sud.
Francois Kerharo a changé ensuite sa carrière est devient collaborateur de cabinet de la ville d’Hagetmau puis directeur de communication au sein de la communauté de communes du Cap de Gascogne à Saint-Sever 
A 37 ans il crée l’Agence Sudeo. Spécialisée dans la production audiovisuelle et en contenus digitaux. Il est toujours en 2020 le dirigeant de l’Agence Sudeo.

Notes et références 

Animateur français de télévision
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)